(4915) Солженицын () — астероид главного пояса, который был открыт 8 октября 1969 года советским астрономом Людмилой Черных в Крымской обсерватории и назван в честь русского писателя и публициста, общественного и политического деятеля Александра Солженицына.

См. также 
 Список астероидов (4901—5000)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Объекты, названные в честь Александра Солженицына